Jan Malinowski (1915–2001) – polski dyrygent
 Jan Malinowski (1922-1994) – geolog
 Jan Malinowski (1931-2018) – żużlowiec i trener sportu żużlowego
 Jan Malinowski  (ur. 1940) – polski rolnik i działacz ludowy
 Jan Malinowski (zm. 2020) – specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, wykładowca akademicki i autor podręczników